Il singolare del torneo di tennis Gaz de France Stars 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Francesca Schiavone 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (campionessa)
 Nathalie Dechy (quarti di finale)
 Francesca Schiavone (finale)
 Dinara Safina (semifinali)

 Anabel Medina Garrigues (primo turno)
 Silvia Farina Elia (primo turno)
 Anna Čakvetadze (primo turno)
 Katarina Srebotnik (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gaz de France Stars 2005